Ян Вильковский (; , , Польша — , , Польша) — один из крупнейших польских художников кукольного театра, режиссёр и актёр.

Биография 
Во время войны служил в Армии крайовой.

Обучался в школе драматического и кукольного театра. Работал декоратором и иллюстратором. Как актёр дебютировал в кукольном театре «Голубой Миндаль», в 1950 году сменившем название на «Кукла». С 1952 по 1969 год директор этого театра. Получил Гран-при и Золотую медаль на фестивале в Бухаресте в 1958 году. После ухода работал с рядом театров и на телевидении.

Основал в городе Белостоке филиал Варшавской школы театра. В 1975—1981 годах декан, а в 1981—1990 профессор кафедры режиссуры театра кукол. Автор пьес, представленных в репертуарах кукольных театров разных стран. В СССР, а позже в России с успехом шли его постановки «Медвежонок Римцимци» и «Тигрик Петрик»; обе были экранизированы.

Постоянным партнёром Вильковского был художник Адам Килиан.

Как актёр сыграл роль дедушки в фильме «Синтез» 1984 года.

Похоронен на Брудновском кладбище в Варшаве.

Фильмография

Экранизации в СССР 
 1963 — «Хочу быть отважным» («Тигрик Петрик») Союзмультфильм (16 мин.)
 1966 — «Медвежонок Римцимци» Лентелефильм. (38 мин.)
 1972 — «Медвежонок Римцимци» ТО «Экран» (20 мин.)

Польские документальные фильмы 
 1978 — Сказки моего детства
 1998 — Театр чудес Яна Вильковского
 2001 — Огни рампы

Примечания 

Актёры Польши
Похороненные на Брудновском кладбище в Варшаве
Актёры XX века